Futbolnyj klub Oděsa (ukrajinsky: Фк Одеса) byl ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Oděsa. Klub byl založen v roce 1947 jako Dzeržiněc Ovidiopol. V roce 2011 byl přestěhován do Oděsy, zde zaniká v roce 2013.

Své domácí zápasy odehrával klub na stadionu Spartak s kapacitou 4 800 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1947 – FK Dzeržiněc Ovidiopol (Futbolnyj klub Dzeržiněc Ovidiopol)
 1989 – FK Dněstr Ovidiopol (Futbolnyj klub Dněstr Ovidiopol)
 2011 – FK Oděsa (Futbolnyj klub Oděsa)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální stránky klubu 

Zaniklé ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1947
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2013